Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Pękała – polski funkcjonariusz kontrwywiadu i wywiadu, dyplomata
 Kazimierz Pękała – polski lekarz i polityk
 Jerzy Pękała – polski polityk, rolnik
 Zygmunt Pękała – polski żołnierz podziemia